Jerk (englisch für „Ruck“, „Zuckung“) steht für:

 Jerk (Raptanz), Tanz aus Los Angeles
 eine plötzliche Änderung in der säkularen Variation des Erdmagnetfeldes, siehe Vincent Courtillot#Werk
 Jerk (Lied), Lied von Oliver Tree

Jerk (englisch, von Quechua ch'arki „getrocknetes Fleisch“, spanisch charqui) steht für:
 Jerk (Karibik), eine Fleischzubereitungsart
 Jerk-Würzmischung, Würzmischungen der kreolischen Küche

Siehe auch:
 Beef Jerky, eine Trockenfleischzubereitung
 Jerkbaits – Kunstköder zum Angeln
 Jerks